

События 
 20 января — первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).
 29 января — основана компания The Coca-Cola Company.
 15 марта — основан ФК Ливерпуль.
 8 ноября — в США прошли 27-е президентские выборы.

Без точных дат 
 Июль — основана Американская психологическая ассоциация.
 В Риме (Италия) состоялась 5-я Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Авиация

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1892 году
 3 января — Джон Рональд Руэл Толкин, английский писатель, лингвист, филолог, автор знаменитой трилогии «Властелин Колец» и сказки «Хоббит» (ум. в 1973).
 6 февраля — Иван Лойко (ум. 1936), русский лётчик-ас Первой мировой войны.
 1 марта — Акутагава Рюноскэ, выдающийся японский писатель начала XX века (ум. в 1927).
 30 марта — Стефан Банах, польский математик.
 6 апреля — Дональд Дуглас, знаменитый американский авиаконструктор (ум. в 1981).
 8 апреля — Мэри Пикфорд, американская актриса, звезда немого кино (ум. в 1979).
 13 апреля — Роберт Уотсон-Уатт, шотландский физик, изобретатель радара (1935).
 18 апреля — Болеслав Берут, польский политический и государственный деятель, президент Польши (1947—1952, ум. в 1956).
 2 мая — Манфред фон Рихтгофен, немецкий лётчик-ас Первой мировой войны 1914—1918 гг. (ум. в 1918).
 7 мая — Иосип Броз Тито, югославский революционер и политический деятель, многолетний глава Югославии, один из лидеров Движения неприсоединения (ум. в 1980).
 1 июня — Аманулла-хан, правитель Афганистана в 1919—1929 годах.
 1 июля — Джеймс Кейн, американский писатель, автор детективов (ум. в 1977).
 8 июля — Ричард Олдингтон, английский писатель (ум. в 1962).
 2 июля — Джек Леонард Уорнер, младший из братьев-основателей кинокорпорации Warner Brothers.
 23 июля — Хайле Селассие Первый, последний император Эфиопии (1930—1974 гг.) (ум. в 1975).
 15 августа — Луи де Бройль, французский физик, один из основоположников квантовой механики (ум. в 1987).
 6 сентября — Эдвард Виктор Эпплтон, английский физик (ум. в 1965).
 20 сентября
 Владимир Московский (Амбарцумов), священномученик.
 Сергей Викторович Аничков, академик РАМН, отец русской нейрофармакологии.
 30 сентября — Николай Рутковский, советский живописец, театральный художник и педагог (ум. в 1968).
 8 октября — Марина Цветаева, русская поэтесса (ум. в 1941).
 27 октября — Соломон Борисович Юдовин, русско-еврейский и советский график, художник, этнограф (ум. в 1954).
 31 октября — Александр Алехин, 4-й чемпион мира по шахматам (ум. в 1946).
 5 ноября — Дж. Б. С. Холдейн, английский биолог и популяризатор науки (ум. в 1964).
 4 декабря — Франсиско Франко, диктатор Испании (каудильо) (1939—1975 гг., ум. в 1975).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1892 году

 17 февраля — Дмитрий Завалишин, последний декабрист.
 20 февраля — Герман Франц Мориц Копп, немецкий химик, сын медика , племянник министра .
 26 марта — Уолт Уитмен, американский поэт, публицист.
 22 апреля — Эдуар Лало, французский композитор.
 6 декабря — Вернер фон Сименс, немецкий инженер, изобретатель, учёный.
 26 декабря — Марфа Степановна Сабинина, русская общественная деятельница, основательница Российского Красного Креста (род. 1831).

См. также

Примечания